Сборная Албании по шахматам представляет Албанию на международных шахматных турнирах. Контроль и организацию осуществляет Албанская шахматная федерация. Наивысший рейтинг сборной — 2439 (2006).

Международные турниры

Статистика

Состав сборной

Игроки

Состав сборной 2012

Гвардейцы 
Чаще других за сборную выступали Илир Сейтай (12 турниров), Эральд Дервиши, Дритан Мехмети (по 10) и Лоренц Рама (9).

Трансферы

Ушли

Достижения

Индивидуальный зачёт 
На шахматных олимпиадах двое албанских шахматистов сумели занять призовые места в личном зачёте:

  Экерем Кончи — 2-я резервная доска (1970)
  Эральд Дервиши — 2-я доска (1998)

Примечания

Ссылки 

Ш
А
Шахматы в Албании